Сусила има више значења:

 Општина Сусила (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сусила (Сусила, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику